Чжэньцзян:

 Чжэньцзян — городской округ в провинции Цзянсу КНР.
 Чжэньцзян (Шаогуань) — район городского округа Шаогуань провинции Гуандун.
 Чжэньцзян — река в южном Китае; также известна под названием Чаншуй.